Tsaghkunk (Armavir)
 Tsaghkunk (Gegharkunik)